

Teatro
Il canto del deserto (The Desert Song) – operetta del 1925 di Sigmund Romberg

Cinema
Il canto del deserto (The Desert Song) – film del 1929  
La canzone del deserto (Das Lied der Wüste) – film del 1939 diretto da Paul Martin
Il canto del deserto (The Desert Song) – film del 1943 
I cavalieri di Allah (The Desert Song) – film del 1953

Televisione
The Desert Song – film per la televisione del 1955

Pagine correlate
Il canto del deserto